Francisco de Teck (Esseg, - Richmond, ) fue un miembro de la familia real británica, padre de la futura reina María del Reino Unido. Francisco ostentó los títulos de conde de Hohenstein y después duque de Teck y le fue otorgado el tratamiento de Alteza en 1887.

Primeros años 
Francisco nació el 28 de agosto de 1837 en Esseg, Eslavonia (ahora Osijek, Croacia). Su padre fue el duque Alejandro de Württemberg, hijo del duque Luis de Würtemberg. Su madre era la condesa Claudia Rhédey de Kis-Rhéde. Su matrimonio era morganático, lo cual significaba que Francisco no tenía derecho a la sucesión del trono en el Reino de Wurtemberg. Su título de nacimiento fue conde Francisco de Hohenstein, después de que su madre hubiera sido creada condesa por el emperador Fernando I de Austria. A través de los Wurtemberg, Francisco era descendiente distante de los Habsburgo, la entonces poderosa familia reinante en Austria. 

El 1 de diciembre de 1863, Francisco y su hermana Claudia fueron elevados al rango de príncipes (Fürst) con el título de Teck, con el tratamiento de Alteza Serenísima por su primo Guillermo I de Wurtemberg y en 1871, fue creado duque de Teck.

Durante su juventud en Viena, era conocido como der schöner Uhlan (en alemán, el bello ulano). En 1860 acompañó a la emperatriz Isabel en su viaje a Madeira a bordo del yate real británico , prestado por la reina Victoria para la ocasión.

Ejército 
Como su padre, el duque Alejandro, Francisco siguió la carrera militar en el ejército imperial austriaco. En 1856 ingresó en el k.k. Garde-Gendarmerie (en alemán, Imperial y Real Gendarmería de Guardia). Participó en la batalla de Solferino, a las órdenes del general Franz Graf von Wimpffen. 

En 1866, se retiró del ejército austríaco al contraer matrimonio e instalarse en el Reino Unido con el grado de capitán. A pesar de ello intentó participar en la Guerra austro-prusiana, debido al escaso tiempo trascurrido desde su retirada del ejército imperial.  Con este motivó, se trasladó con su reciente esposa a Viena, no obteniendo finalmente la audiencia necesaria para su reincorporación. Aun así fue al rango de capitán en el 7.° regimiento de Húsares tras la Guerra austro-prusiana.

Tras su traslado al Reino Unido, se vinculó con el estado mayor del general británico sir Garnet Wolseley durante la campaña egipcia de 1882. Obtuvo el grado de Coronel del Ejército Británico en noviembre de 1882 y subsecuentemente fue ascendido a Mayor General, supernumerario en julio de 1893.

Matrimonio 
Siendo producto de un matrimonio morganático y sin derecho a la sucesión al trono de Wurtemberg, Francisco no era aceptado como esposo de princesas en la mayoría de las casas reales europeas. Por otra parte, no poseía ingresos en comparación con otros príncipes. Se casó con la prima tercera de su padre (descendiente del rey Jorge II de Gran Bretaña), la princesa María Adelaida de Cambridge, hija menor del príncipe Adolfo de Cambridge, y nieta del rey Jorge III, conocida como la Gorda Mary por su considerable peso. Por ello y el hecho que para 1866 ya contaba con 33 años, significaba que María Adelaida tenía pocas opciones para contaer matrimonio.

María Adelaida solicitó que su nuevo esposo fuera promovido al rango de Alteza Real, pero la reina Victoria se negó a dicha petición. Sin embargo, se le concedió el tratamiento de Alteza en 1887, con motivo de las celebraciones del jubileo de oro de la reina.

Los duques de Teck tuvieron cuatro hijos:

 María (26 de mayo de 1867-24 de marzo de 1953), consorte de Jorge V.
 Adolfo (13 de agosto de 1868-23 de octubre de 1927), duque de Teck y marqués de Cambridge, se casó en 1894 con lady Margarita Evelyn Grosvenor.
 Francisco (9 de enero de 1870-22 de octubre de 1910).
 Alejandro (14 de abril de 1874-16 de enero de 1957), conde de Athlone, se casó en 1904 con la princesa Alicia de Albany.

Exilio 
Los duques de Teck decidieron residir en Londres, en vez del extranjero, principalmente porque María Adelaida era el único sostén de la Familia Real para la pareja. Cumpliendo con sus compromisos reales, recibía 5000 libras esterlinas anuales por el Parlamento. Su suegra, la duquesa de Cambridge, les proveía un ingreso suplementario. 

Las peticiones a la reina Victoria para obtener ingresos extra generalmente eran rechazadas. Sin embargo, la reina les otorgó un apartamento en el palacio de Kensington, y White Lodge, situada en Richmond Park, como su casa de campo. 

A pesar de su modesto ingreso, María Adelaida tenía gustos caros y vivía una vida extravagante, celebrando fiestas, vistiendo ropa cara y comida, y viajes al extranjero. Las deudas consecuentemente crecieron y los Teck fueron forzados a salir del país en 1883 para evitar a los acreedores. 

Viajaron a Florencia y ahí se hospedaron con sus parientes de Alemania y Austria. Inicialmente, viajaron bajo los nombres de conde y condesa de Hohenstein. Sin embargo, María Adelaida deseó que el viaje tuviera un mayor estilo, por ello utilizó su estatus real, que imponía una mayor atención y mejores servicios.

Últimos años 

Los Teck regresaron del exilio en 1885 y siguieron residiendo en White Lodge.

En 1891, su esposa María Adelaida deseaba que su hija la princesa Victoria María de Teck —conocida por la familia como «May»— se casara con uno de los hijos del príncipe de Gales, (futuro Eduardo VII). Al mismo tiempo, la reina Victoria deseaba que alguien de nacionalidad británica con estatus de nobleza se casara con el futuro monarca, y May cumplía con dicho criterio. 
Después de la aprobación de la reina, May se comprometió con el segundo en la línea de sucesión al trono, el príncipe Alberto Víctor de Clarence y Avondale; sin embargo, la muerte de este, seis semanas después, fue un cruel golpe. La reina Victoria le tenía cariño a May y persuadió al hermano de Alberto Víctor y siguiente en la línea de sucesión, el príncipe Jorge de York, para que se casara con ella.

El matrimonio de May con un miembro de la Familia Real revivió dramáticamente la fortuna de los duques de Teck. En 1897, la duquesa murió dejando a Francisco viudo, que siguió viviendo en White Lodge pero no llevaba a cabo ningún compromiso real, aunque continuó recibiendo el ingreso parlamentario de su esposa.

Francisco murió el 21 de enero de 1900 en White Lodge y fue sepultado junto a su esposa en la cripta real de la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
28 de agosto de 1837-1 de diciembre de 1863: Conde Francisco de Hohenstein.
1 de diciembre de 1863-16 de diciembre de 1871: Su Alteza Serenísima el príncipe Francisco de Teck.
16 de diciembre de 1871-11 de julio de 1887: Su Alteza Serenísima el duque de Teck.
11 de julio de 1887-21 de enero de 1900: (En el Reino Unido) Su Alteza el duque de Teck.

Órdenes 
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg. (Reino de Wurtemberg)
 Caballero gran cruz de la Orden de Federico. (Reino de Wurtemberg)
 Caballero gran cruz de la Orden imperial de Leopoldo. (1869, Imperio austrohúngaro)
Caballero gran cruz de la Orden del Baño. (Reino Unido, 12 de junio de 1866)
Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana. (Reino Unido, 30 de junio de 1897)
Caballero de justicia de la Venerable Orden de San Juan. (Reino Unido, 27 de marzo de 1896)

Empleos

28 de agosto de 1866-21 de enero de 1900: Mayor (major) ad honores.
 20 de abril de 1866-28 de agosto de 1866: Capitán de caballería (rittermeister) del Regimiento de Húsares n.º7 "Federico Carlos Príncipe de Prusia".
 1856-1859: Ober-lieutenant del k.k. Garde-Gendarmerie (en alemán, Imperial y Real Gendarmería de Guardia).

Bibliografía

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Francisco
Personas de la guerra austro-prusiana
Generales del Reino Unido
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros de justicia de la Orden de San Juan
Francisco de Teck
Francisco de Teck
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Casa de Teck
Grandes cruces de la Orden de Federico
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo